Lisa Lisa & Cult Jam (Ли́са-Ли́са энд Калт Джем) — американская музыкальная группа во главе с вокалисткой Ли́сой-Ли́сой (, наст. имя: Лиса Велес, род. 15 января 1966).

Как пишет музыкальный сайт AllMusic, группа была одной из самых «музыкально разнообразных и успешных» на сцене звукозаписи 1980-х годов.

Группа была одним из ранних представителей стиля, который потом стал называться «хип-хоповым R&B». Песни группы писались и продюсировались состоявшей из шести человек исполнительско-продюсерской командой Full Force из Бруклина, город Нью-Йорк. (У Full Force была целая «семья» артистов, из которых Lisa Lisa & Cult Jam были одним из самых успешных).

Всего за время существования коллектива Lisa Lisa & Cult Jam записали пять золотых синглов, два сингла номер один сразу в двух чартах «Билборда» — Hot 100 и ритм-н-блюзовом — и два платиновых альбома.

См. также 
 Список синглов № 1 в США (Billboard)
 Список хитов № 1 в чарте Hot Dance Club Songs

Примечания

Ссылки 
 Lisa Lisa & Cult Jam на сайте AllMusic
 Лиса Лиса на сайте AllMusic
 
 Lisa Lisa & Cult Jam - Head To Toe (1987)
 Lisa Lisa & Cult Jam - Lost In Emotion (1987)
 Little Jackie Wants To Be A Star (1989)
 Lisa Lisa & Cult Jam - Let The Beat Hit 'Em (1991)
 

Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1991 году
Исполнители Columbia Records
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100